ProgressMe — международная лингвистическая платформа для онлайн-обучения, предлагающая решения для частных преподавателей, языковых школ и авторов онлайн-курсов. Платформа функционирует на собственной разработке, позволяющей проводить интерактивное обучение без сторонних ресурсов, выстроить эффективный учебный процесс и создавать собственные учебные материалы онлайн.

ProgressMe — является резидентом Сколково с 2022 года

Общая информация 
Платформа была запущена в 2017 году Дмитрием Карагиозом. В 2018 году ProgressMe стал финалистом акселератора MTS Startup Hub. В 2019 году ProgressMe был признан лучшим образовательным проектом по версии Rusbase Young Awards. По данным американской аналитической компании HolonIQ, ProgressMe на протяжение 2020—2021 входит в 100 самых перспективных образовательных проектов Восточной Европы. В 2021 проект стал победителем EdCrunch Award Product 2021.

Платформу используют 200 тыс. конечных пользователей (информация на июль 2021 года): из них 50 000 тысяч частных репетиторов, и 1200 языковых школ. За 2019—2021 год компания выросла примерно в 50 раз.

Платформа поддерживает 140 языков для публикации и для интерфейса русский язык, английский язык, польский язык, украинский язык, испанский язык.

Особенности платформы 
Для обучения на платформе используются следующие функции:

 Виртуальный класс (работа с учениками в режиме реального времени)
 Создание интерактивных материалов с помощью конструктора курсов (30 шаблонов упражнений)
 Групповые уроки
 Видеосвязь в виртуальном классе
 Автопроверка упражнений
 Расписание и авторассылка ученикам до занятий
 База готовых уроков
 Редактирование готовых уроков из каталога
 Возможность делиться своими материалами
 Перевод слов по выделению с поддержкой 25 языков
 Четыре режима тренировки лексики
 Личный словарь ученика
 Чат и реакции
 Таймер
 Система управления учебным процессом (для языковых школ)
 API интеграции (для языковых школ)
 Система приёма платежей (для языковых школ)
 Брендирование (для языковых школ)
 Асинхронное обучение (для авторов онлайн-курсов)
 5 режимов прохождения онлайн-курса (для авторов онлайн-курсов)
 Контроль прогресса ученика (для авторов онлайн-курсов)

Примечания